Эрнст Ни́киш (; 23 мая 1889, Требниц — 27 мая 1967, Западный Берлин) — немецкий политик и идеолог национал-большевизма, противник гитлеризма.

Биография 
Родился 27 мая 1889 в Требнице (Силезия), юность прошла в баварском городке Нёрдлинген. Работал школьным учителем.

В 1917 году Никиш вступил в Социал-демократическую партию Германии. В ноябре 1918 года становится председателем Советов рабочих и солдат города Аугсбурга. В 1919 г. участвовал в установлении советской власти в Баварии. Как председатель Центрального исполкома Советов исполнял обязанности главы правительства Баварии в период между убийством Эйснера и провозглашением Баварской Советской Республики. В этот период Никиш на время выходит из СДПГ и вступает в образовавшуюся на базе левого крыла германской социал-демократии Независимую социал-демократическую партию Германии (НСДПГ). В 1919 г. он избирается от НСДПГ в баварский парламент, однако вскоре возвращается в СДПГ.

В 1920-е годы взгляды Никиша претерпевают эволюцию, он находится под влиянием националистических идей. Оставаясь членом СДПГ, Никиш критикует пацифистскую позицию партийного руководства и политику, проводившуюся властями Веймарской республики. В частности, он выступает против согласия Германии на условия «Плана Дауэса» и подписания Локарнских договоров 1925 года. Никиш организует платформу в СДПГ, прямо противоположную позиции идеолога социал-демократии Эдуарда Бернштейна, что приводит к его изоляции.

В 1926 г. Никиш исключен из СДПГ. В том же году переходит в небольшую Старую социалистическую партию Саксонии и становится главным редактором партийного журнала «Der Volksstaat» (). Партия переходит под контроль Никиша и воспринимает в качестве идеологии исповедуемый им националистический вариант социализма.

1 июля 1926 г. Никиш основывает собственный журнал «Widerstand» (). Эпиграфом журнала стали слова Клаузевица: «Сопротивление — это такая деятельность, вследствие которой силы врага должны постоянно разрушаться в таких масштабах, что враг должен отказаться от своих целей».

Начиная с 1927 год Никиш сближается с Августом Виннигом, а через него со всеми основными фигурами «Консервативной революции», младоконсерваторами, неонационалистами и представителями движения «бюндиш». Встреча с Эрнстом Юнгером становится решающим событием для идеологической эволюции Никиша. В интеллектуальных кругах, близких к журналу «Widerstand», постепенно разрабатывается идеология национал-большевизма.

Идеолог национал-большевизма 
Никиш и его последователи называют себя «национал-большевиками», подчеркивая как национальный, так и социальный характер своей борьбы. В национал-большевистской идеологии ортодоксально-марксистская идея о «пролетарской организации класса» уступает место идее о «пролетарской организации всего народа», что должно было привести к освобождению «всего народа», «национального целого».

Анализируя события, последовавшие за Ноябрьской революцией 1918 года, Никиш писал: «Безнадежность положения Германии заключается в том, что в качестве элементарного события не произошло объединения классовой борьбы пролетариата с национальным пафосом. Воля к классовой борьбе, которая сосредоточена на своей чистоте и неопределенности, не освобождает даже тот социальный слой, который её ведет. Воля к классовой борьбе как политический инструмент и вместилище национальной воли к жизни освобождает народы.». Национал-большевики настаивали на социальной революции, призванной освободить немецкий рабочий класс от господства эксплуататоров, но при этом подчеркивали, что социальная революция может осуществиться только в контексте национальной революции и лишь в том случае, если она поставит своей политической задачей создание принципиально нового типа государства.

В 1930 год Никиш опубликовал свою программу, в которой было перечислено «6 пунктов немецкого протеста»: против «идей 1789 года», против индивидуализма, капитализма, марксизма, парламентаризма, против Запада как родины этих идей, против варварского азиатского большевизма. Политическая часть программы состояла из следующих тезисов: «обратиться лицом к Востоку и его позитивным ценностям, осуществить необходимый выход из мирового капиталистического хозяйства, организовать принудительное переселение из городов в деревню, создать предпосылки для крестьянской жизни, осуществить отказ от идеи гуманизма, отказаться от частной собственности, вместо неё воспитывать чувство долга и служения народу и государству».

«Ostorientierung» 
Определяющим признаком, отличающим германских национал-большевиков от других представителей консервативно-революционного движения, был повышенный интерес к опыту русского большевизма. Советский Союз рассматривался национал-большевиками в качестве главного союзника Германии в борьбе с «буржуазным Западом». По словам Никиша, «революционная и социалистическая Германия в союзе с революционной Россией может победить буржуазный Запад, а затем национальное освобождение Германии от Версальского диктата послужит импульсом к мировой социалистической революции». В своей книге «Третья имперская фигура» () Никиш писал об «общности судеб» () немцев и русских и о необходимости «Восточной ориентации» (). «Мы должны, — писал он, — провести полное отделение от Запада. Мы объявляем себя сторонниками законов и ценностей стран восточней Эльбы. В странах Запада к немцам относятся как к неполноценным, на Востоке же они — ведущая сила. Тем, чем был Рим для Запада, должен стать Потсдам для востока. Мировое господство всего римского прошло, на очереди — Восток».

Изучая советский опыт, Никиш становится членом организации ARPLAN — «Ассоциации исследования русской плановой экономики» под началом Арвида Харнака, в которой также участвовали Эрнст Юнгер, Дьердь Лукач, Карл Виттфогель и Фридрих Хильшер. Под влиянием последнего в 1932 году Никиш посещает СССР. Будучи в 1932 г. в Москве, Никиш был поражен в разговоре с Карлом Радеком уверенностью последнего в том, что как только Гитлер придет к власти, он заключит соглашение со Сталиным.

В антинацистской оппозиции 
Движение Никиша объединяет людей, пришедших как слева, так и из правого национализма. После 1933 года Никиш входит в оппозицию против пришедшей к власти НСДАП. Смысл этой оппозиции сформулирован в книге Никиша «Гитлер — злой рок для Германии» (), опубликованной незадолго до прихода нацистов к власти, в 1932 году. Никиш был одним из первых представителей консервативно-революционного движения, распознавших опасность гитлеризма. Он подчеркивал, что национал-большевизм категорически несовместим с антикоммунистической истерией.

После некоторого времени пребывания в подполье, в 1937 году Никиш был арестован гестапо и депортирован в концентрационный лагерь, где находился в 1937—1945 годах.

После 1945 года Никиш переехал в советскую зону оккупации и впоследствии стал гражданином ГДР. До 1953 года преподавал социологию в Берлинском университете им. Гумбольдта. В 1953 году в знак протеста против подавления рабочего восстания в ГДР 17 июня 1953 г. эмигрировал на Запад.

Труды 
 Der Weg der deutschen Arbeiterschaft zum Staat. Verlag der Neuen Gesellschaft, Berlin 1925
 Grundfragen deutscher Außenpolitik. Verlag der Neuen Gesellschaft, Berlin 1925
 Gedanken über deutsche Politik. Widerstands-Verlag, Dresden 1929
 Politik und Idee. [Erweiterung eines Vortrags]. Widerstands-Verlag Anna Niekisch, Dresden 1929 (Schriften des «Widerstand», Band 2)
 Entscheidung. Widerstands-Verlag, Berlin 1930
 Der politische Raum deutschen Widerstandes. Widerstands-Verlag, Berlin 1931
 Hitler — ein deutsches Verhängnis. Zeichnungen von A. Paul Weber. Widerstands-Verlag, Berlin 1932
 Im Dickicht der Pakte. Widerstands-Verlag, Berlin 1935
 Die dritte imperiale Figur. Widerstands-Verlag 1935
 Deutsche Daseinsverfehlung. 1. Auflage 1946, Nachdruck: Fölbach Verlag, Koblenz 1990, ISBN 3-923532-05-9
 Das Reich der niederen Dämonen. [Eine Analyse des Nationalsozialismus]. Rowohlt, Hamburg 1953
 Gewagtes Leben. Begegnungen und Begebnisse. Kiepenheuer & Witsch, Köln und Berlin 1958 (Erste Ausgabe der Autobiographie des «Nationalbolschewisten» Ernst Niekisch)
 Die Freunde und der Freund. Joseph E. Drexel zum 70. Geburtstag, 6. Juni 1966. [Von Ernst Niekisch u.a.]. Verlag Nürnberger Presse, Nürnberg 1966
 Erinnerungen eines deutschen Revolutionärs. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln
 Band 1: Gewagtes Leben 1889—1945. 1974, ISBN 3-8046-8485-8
 Band 2: Gegen den Strom 1945—1967. 1974, ISBN 3-8046-8486-6
 Widerstand. Ausgewählte Aufsätze aus den «Blättern für sozialistische und nationalrevolutionäre Politik» Hg. Uwe Sauermann, Sinus-Verlag, Krefeld 1982, Neuauflage: Verlag der Deutschen Stimme, Riesa ca.

Переводы на русский язык 
 Политические сочинения / Пер. с нем.: А. П. Шурбелев, Д. В. Кузницын, М. Варгин. — СПб. : Владимир Даль, 2011. — 409, [1] с. — ISBN 978-5-93615-107-1
 Жизнь, на которую я отважился : встречи и события / Пер. с нем. А. В. Перцева. — СПб. : Владимир Даль, 2012. — 557, [2] с., [1] л. портр. — (Дневники XX века) — ISBN 978-5-93615-109-5

Примечания

Ссылки 
 Национал-большевизм в Германии
 Национал-революционеры
 
 Niekisch und Ernst Jünger
 Politische Bildung Brandenburg, Glossar: Nationale Revolution, Nationalrevolutionäre

Персоналии:Национал-большевизм
Националисты Германии
Члены Независимой социал-демократической партии Германии
Члены Социал-демократической партии Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Члены Коммунистической партии Германии
Политики Германии
Похороненные на Вильмерсдорфском кладбище
Преподаватели Берлинского университета
Члены Народной палаты ГДР
Беглецы из ГДР
Участники Ноябрьской революции
Участники немецкого движения Сопротивления
Выжившие в концлагерях нацистской Германии